Буга́й — українська назва племінного бика, від якої походять інші назви — музичного інструмента, птаха, топоніми тощо. У непрямому значенні в розмові і досить зневажливо — великий, здоровий, дужий і міцний чоловік (інакше — здоровило, лобуряка, верзило тощо).

Бугай:

 Бугай — племінний бик
 Бугай — інакше бербениця, басовий музичний інструмент
 Бугай (Botaurus stellaris) — птах родини чаплевих
 Бугайчик (Ixobrychus minutus) — птах родини чаплевих
 Бугай  — село в Одеській області, Роздільнянському районі
 Бугай  — монета НБУ номіналом 5 гривень.

Відомі носії 
 Бугай Аркадій Сильвестрович (1905—1988) — український математик, краєзнавець. Дослідник Змійових валів.
 Бугай Богдан Григорович ( 1947) — український лікар-пульмонолог вищої категорії, науковець, літератор.
 Бугай Владислав Сергійович — український футболіст.
 Бугай Володимир Дмитрович — український футзаліст (ТВД-ветерани, Львів), неодноразовий призер чемпіонатів України, чемпіон Львівщини.
 ‎Бугай Денис Володимирович — український правник і громадський діяч.
 Бугай Іван (?-після 1669) — військовий діяч доби Гетьманщини, черкаський полковник.
 Бугай Олександр Аркадійович — український радіофізик, доктор фізико-математичних наук, професор.
 Бугай Олександр Олександрович — начальник клініки Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь» — головний анестезіолог Збройних Сил України, полковник медичної служби Збройних сил України, заслужений лікар України.
 Бугай Петро Михайлович — кубанський бандурист, вояк армії УНР.
 Бугай Юрій Миколайович — академік.
 Бугай Юрій Олексійович — український підприємець, громадський діяч.
 Бугай Олег Володимирович — академік.

Примітки